Příjmení Hons nosí tyto osobnosti:

 Antonín Hons (1835–1900) – český politik z Mladoboleslavska, poslanec zemského sněmu
 Dagmar Honsová (* 1980) – česká meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí
 David Hons (* 1974) – uměleckým jménem Roman Týc, český umělec
 František Hons (1904–1974) – český a čs. politik KSČ, poslanec Federálního shromáždění za normalizace
 Josef Hons (1907–2001) – český vysokoškolský pedagog, spisovatel, básník, publicista
 Václav Hons (* 1938) - český básník a překladatel
 Petr Hons – textař hudební skupiny Shalom
 Zdeňka Honsová (1927–1994) – česká sportovní gymnastka a olympijská vítězka